Acrocalanus är ett släkte av kräftdjur. Acrocalanus ingår i familjen Paracalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Acrocalanus